Jácome ist der Familienname folgender Personen:
 Elías Jácome (1945–1999), ecuadorianischer Fußballschiedsrichter
 Epaminondas Jácome (1867–1928), brasilianischer Politiker